A Marinha dos Estados Unidos teve cinco navios chamados USS South Carolina:

 : uma escuna que serviu de 1798 a 1799.
 : um navio-patrulha que serviu de 1799 a 1802.
 : um barco a vapor que serviu de 1861 a 1866.
 : um couraçado da Classe South Carolina que serviu de 1910 a 1921.
 : um cruzador de mísseis guiados da Classe California que serviu de 1975 a 1999.